

События 
 23 сентября — в Вормсе императором Генрихом V и папой Каликстом II заключён Вормсский конкордат, завершивший борьбу за инвеституру (противоборство между папством и императорами Священной Римской империи вокруг права вводить в должность епископов).
 15 октября — митрополит Никита восходит на киевскую кафедру.

Без точных дат 
 Штирия получила фактическую независимость.
 По просьбе Зирида Алия ибн Яхьи флот Альморавидов напал на Сицилию.
 Битва за Берое — византийский император Иоанн II Комнин выступил к Дунаю против печенегов. Он расстроил единство вождей, разбил их и захватил лагерь. Многие печенеги поселились в пределах Византии и были зачислены в войско.
 Вильгельм II, герцог Апулии передаёт Рожеру II свою долю Палермо и Мессины.
 Болеслав III Кривоустый присоединил к Польше практически все Поморье.
 Гуго II де Пюизе становится графом Яффы и Аскалона.
 Леопольд Сильный становится маркграфом Штирии.
 Роберт Глостерский становится графом Глостерским.
 Конрад I становится герцогом Церинген.
 Сугерий становится настоятелем Сен-Дениского аббатства.
 Первое упоминание в летописях немецкого города Плауэн.
 Утрехт получил права города от епископа.
 Женитьба Барисана Ибелина и Эльвис из Рамлы, дочери Балдуина I из Рамлы.
 Царь Давид IV Строитель отвоевал Тбилиси у турок-сельджуков. Тбилиси становится столицей Грузинского царства.
 Жослен I де Куртенэ попал в плен к мусульманам.
 На александрийскую кафедру восходит патриарх Феодосий II.
 Инджон становится королём Корё.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1122 году

Без точных дат 
 Фридрих I Барбаросса, герцог Швабский, император Священной Римской империи.
 Приблизительно в этом году родился Болеслав IV Кудрявый, польский князь, представитель династии Пястов.
 Приблизительно в этом году родилась Элеонора Аквитанская, внучка первого трубадура Прованса Гильома IX Аквитанского, графиня де Пуатье (1137—1204), королева Франции (1137—1152), супруга французского короля Людовика VII, королева Англии (1154—1189), одна из богатейших и наиболее влиятельных женщин Европы Позднего средневековья.
 Приблизительно в этом году родился Этьен II, граф Оксона с 1155, сеньор Траве, родоначальник графов Оксона.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1122 году
 18 января — Кристина, жена Мстислава I Владимировича.
 3 мая — Бертольд III, герцог Церинген.
 10 сентября — аль-Харири, автор знаменитого цикла макам
 20 октября — Ральф д'Эскюр, нормандский священнослужитель, архиепископ Кентерберийский.
 28 ноября — Отакар II, первый правитель независимой Штирии.
 4 декабря — Генрих III (герцог Каринтии).

Без точных дат 
 Июль — Альберада Буональберго, первая жена Роберта Гвискара.
 Аделаида де Вермандуа, жена Гуго Великого.
 Сибилла Нормандская, жена Александра I, короля Шотландии.

См. также